Ziswiler ist der Familienname folgender Personen:

Urs Ziswiler (* 1949), Schweizer Diplomat
Vinzenz Ziswiler (* 1935), Schweizer Zoologe